Анье:
 Анье —  муниципалитет в провинцию Сеговия, Испания. 
 Анье () — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Анье — перевал во Франции.

См. также
 Энджи